«Священная месть» — кинофильм.

Сюжет 
В мире постапокалипсиса мирные граждане вовсю терроризируются бандами злобных байкеров, не останавливающимися ни перед чем, даже перед убийствами. Когда они нападают и убивают всю семью деревенского священника по имени Кори, тот возлагает на себя обязанности по защите справедливости и начинает мстить своим обидчикам.

В ролях 
 Дэвид Хевенер — Коди
 Стюарт Уитман — Дюк (Реактор)
 Дарвин Свалв — Хог
 Элисон Дэвис — Шона

Ссылки 
 
 

Фильмы-боевики США
Постапокалиптические фильмы
Фильмы о байкерах
Фильмы о терроризме
Фильмы о священниках
Фильмы о вигилантах